Burhanuddin Rabbani (1940-2011), homme d'État afghan, président de l'État islamique d'Afghanistan (1992-1996, puis 2001) ;
 Hina Rabbani Khar (1977-), femme politique et femme d'affaires pakistanaise ;
 Mohammad Rabbani (1955-2001), taliban, président du Conseil suprême de l'Émirat islamique d'Afghanistan (1996-2001) ;
 Mohsen Rabbani (1983-), athlète iranien ;
 Raza Rabbani (1953-), homme politique pakistanais ;
 Salahuddin Rabbani (1971-), diplomate et homme politique afghan.

Patronyme afghan